

Лахен — громада, федеральна земля Баварія

Лахен — місто в кантоні Швіц